Sant Pere de Ribes är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Barcelona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Sant Pere de Ribes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sant Pere de Ribes är kuperad norrut, men söderut är den platt. Havet är nära Sant Pere de Ribes åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Sant Pere de Ribes.  Närmaste större samhälle är Vilanova i la Geltrú,  km sydväst om Sant Pere de Ribes. I omgivningarna runt Sant Pere de Ribes  

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Katalonien